In der Liste der Orgeln in München werden sukzessive alle Orgeln in München erfasst. Sie ergänzt den Hauptartikel Orgellandschaft Oberbayern.

In der sechsten Spalte bezeichnet die römische Zahl die Anzahl der Manuale, ein großes „P“ ein selbstständiges Pedal, ein kleines „p“ dagegen ein angehängtes Pedal. Die arabische Zahl in der siebten Spalte gibt die Anzahl der echten klingenden Register an; die arabische Zahl in Klammern dahinter die Gesamtzahl aller Register unter Einbezug von Transmissionen, Extensionen, Vorabzügen usw.

Liste der Orgeln

Literatur

Weblinks 

 Organ index: München (vollständig)
 Orgeldatenbank Bayern (2009)

Munchen
!
!Orgeln